Nord-Sud est un journal ivoirien
 La Société du chemin de fer électrique souterrain Nord-Sud de Paris est une société qui avait la gestion de plusieurs lignes du métro parisien.
 Nord-Sud est une toile de Joan Miró peinte vers 1917.

 La limite Nord/Sud (« ligne Brandt », « clivage » géographique Nord/Sud) est le nom donné à une ligne imaginaire séparant les pays développés (du Nord) des pays en développement (du Sud).